Chamartín (districte de Madrid), districte del municipi de Madrid
 Estació de Madrid-Chamartín, estació a la vila de Madrid al districte homònim
 Estadi de Chamartín, primer estadi del Reial Madrid Club de Futbol
 Chamartín de la Rosa, antic municipi de la província de Madrid
 Chamartín (Àvila), municipi de la província d'Àvila